La Serie A1 maschile FIPAV 1980-81 fu la 36ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano organizzato dalla FIPAV.

Il titolo fu conquistato dalla Robe di Kappa Torino, al suo terzo scudetto consecutivo.

Classifica

Risultati

Tabellone

Fonti

Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.

Pallavolo nel 1980
Pallavolo nel 1981
 1980-1981